Mahindra Racing ist ein indisches Motorsportteam mit Sitz in Mumbai, das 2011 zur Teilnahme an der Motorrad-Weltmeisterschaft gegründet wurde und dort bis 2017 antrat. Mahindra Racing tritt außerdem in der FIA-Formel-E-Meisterschaft an. Teamchef ist Dilbagh Gill.

Eigentümer des Teams ist die Mahindra Group, die unter anderem den indischen Automobilhersteller Mahindra & Mahindra Limited besitzt. Der operative Sitz des Teams befindet sich in Banbury.

Geschichte

Motorrad-Weltmeisterschaft 
2011 trat Mahindra erstmals in der 125-cm³-Klasse an, die in der Folgesaison von der Moto3 abgelöst wurde. Bei der Dutch TT 2016 gelang Francesco Bagnaia der erste Sieg.

Nach der Motorrad-Weltmeisterschaft 2017 entschied Mahindra Racing, sich vollständig auf die Formel E zu konzentrieren und beendete nach sieben Jahren sein Engagement im Motorradsport.

FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft 
Am 28. November 2013 wurde Mahindra Racing als insgesamt achtes Team der neugegründeten FIA-Formel-E-Meisterschaft vorgestellt. Da in der Anfangszeit der Rennserie alle Teams von Donington Park aus operierten, registrierte Mahindra im Mai 2014 offiziell die Firma Mahindra Racing UK Ltd. im britischen Handelsregister.

Als Fahrer unter Vertrag waren Karun Chandhok und Bruno Senna. Die Renneinsätze wurden von Carlin Motorsport betreut. Nach der ersten Saison trennte sich Mahindra von Carlin, das Team hatte nur Rang acht in der Teamwertung belegt.

In der zweiten Saison setzte Mahindra die selbst entwickelte Antriebseinheit unter dem Namen Mahindra M2ELECTRO ein. Nick Heidfeld ersetzte Chandhok, bereits beim Saisonauftakt erzielte Heidfeld mit dem dritten Platz die erste Podiumsplatzierung des Teams. Beim Saisonfinale in London erzielte Senna mit dem zweiten Platz die zweite Podiumsplatzierung des Teams, das die Saison auf Platz fünf in der Teamwertung abschloss.

Zur FIA-Formel-E-Meisterschaft 2016/17 trennte sich das Team von Senna, er wurde durch Felix Rosenqvist ersetzt. Die Antriebseinheit wurde weiterentwickelt und wird unter dem Namen Mahindra M3ELECTRO eingesetzt. Wie in der Vorsaison wurde Heidfeld beim Saisonauftakt, der dieses Mal in Hongkong stattfand, Dritter. Beim zweiten Saisonrennen, dem Marrakesch ePrix 2016, erzielte Rosenqvist die erste Pole-Position für das Team, auch er beendete das Rennen auf dem dritten Platz. Im weiteren Saisonverlauf erzielte Heidfeld weitere vier dritte Plätze, Rosenqvist gewann das erste Rennen im Rahmen des Berlin ePrix 2017 und wurde dreimal Zweiter. Das Team erzielte somit Rang drei in der Teamwertung, auch Rosenqvist wurde in der Fahrerwertung Dritter.

In der vierten Saison trat das Team erneut mit dem Fahrerduo Heidfeld und Rosenqvist an, eingesetzt wurde der Mahindra M4ELECTRO. Erneut belegte Heidfeld beim Saisonauftakt in Hongkong den dritten Platz, es blieb das einzige Podestergebnis Heidfelds. Rosenqvist gewann das zweite Rennen in Hongkong und den dritten Saisonlauf in Marrakesch, konnte im weiteren Saisonverlauf aber keine weitere Podestplatzierung erzielen. Das Team belegte am Saisonende mit 138 Punkten den vierten Platz.

In der Saison 2018/19 trat Mahindra mit Jérôme D’Ambrosio und Pascal Wehrlein an, der beim Saisonauftakt jedoch wegen vertraglicher Verpflichtungen noch von Rosenqvist ersetzt wurde. D’Ambrosio gewann den Marrakesch E-Prix und schloss die Meisterschaft auf dem elften Platz ab, unmittelbar vor Wehrlein. Rosenqvist blieb ohne Punkte. Das Team belegte mit 125 Punkten den sechsten Platz in der Teamwertung.

2019/20 startete das Team mit dem Fahrerduo D’Ambrosio und Wehrlein in die Saison. Wehrlein verließ das Team jedoch in der Saisonunterbrechung wegen der COVID-19-Pandemie jedoch und wurde durch Alex Lynn ersetzt. Zudem gab das Team eine technische Partnerschaft mit ZF Friedrichshafen bekannt. Erstmals seit der allerersten Saison in der FIA-Formel-E-Meisterschaft erzielte kein Mahindra-Pilot eine Podestplatzierung. Mit nur 49 Punkten, dem schwächsten Ergebnis der Teamgeschichte, belegte Mahindra Racing am Saisonende den neunten Platz in der Gesamtwertung.

In der Saison 2020/21 der nun FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft genannten Rennserie ging Mahindra mit der Fahrerpaarung Lynn und Alexander Sims an den Start. Sims war zuvor für BMW i Andretti Motorsport in der Rennserie gefahren. Lynn gewann das Rennen in London und wurde am Saisonende Gesamt-Zwölfter, Sims belegte mit einem zweiten Platz als bestem Resultat den 19. Platz in der Fahrer-Weltmeisterschaft. Mit 132 Punkten wurde Mahindra Racing erneut Neunter in der Teamwertung.

Für die Saison 2021/22 wurde Oliver Rowland als neuer Teamkollege von Sims verpflichtet.

Statistik

Einzelergebnisse in der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft 

(Legende)

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

Formel-E-Team
Motorradsportteam